Хокейні ігри Kajotbet (серпень) 2013 — міжнародний хокейний турнір у Чехії в рамках Єврохокейтуру, проходив 29 серпня — 1 вересня 2013 року у Пардубице, один матч відбувся у Санкт-Петербурзі.

Результати та таблиця 
 
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, ВО — перемога по булітах (овертаймі), ПО — поразка по булітах (овертаймі), П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі бомбардири (4 найкращих)

Найкращі гравці турніру

Посилання 
 Архів 
 Архів 

 
Чеські хокейні ігри
2013 у хокеї з шайбою 
Хокей у Чехії
2013 у Чехії
Серпень 2013
Вересень 2013